Tesseract pode ser:

Geometria 

 Hipercubo.
 Tesserato, hipercubo de 4 dimensões.

Computação 

 Tesseract (software), software de OCR e de código aberto.

HQ 

 Cubo Cósmico, conceito da Marvel Comics.

Música 

 Tesseract (banda), banda inglesa nos gêneros Djent Metal e Progressive Metal.

Desambiguação